Osoby o tym nazwisku:
 Alfonso Calzolari – włoski kolarz szosowy
 Pietro Calzolari – sanmaryński piłkarz